Putten steht für

 Plural von Putto oder Putte, meistens nackte Kindergestalten in Skulptur und Malerei des Barock
 Golfschlag#Putten, einen Schlag beim Golfspiel zumeist mit einem Putter ausgeführt 

Putten heißen folgende Orte und Inseln
 Putten (Gelderland), einen Ort in den Niederlanden
 Putten (Insel), eine ehemalige Insel in den Niederlanden, sowie
 die mittelalterliche Herrschaft Putten auf der Insel und deren Umgebung

Der Ortsname Putten bezeichnet auch 
 den Fall Putten, ein deutsches Kriegsverbrechen in Putten (Gelderland)

van Putten ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo van Putten (* 1962), niederländischer Songwriter und Sänger

van der Putten ist der Familienname folgender Personen:
 Bart van der Putten (* 1957), niederländischer Jazzsaxophonist und -klarinettist
 Jan van der Putten (* 1959), niederländischer Südostasienwissenschaftler
 Winold van der Putten (* 1950), niederländischer Orgelbauer